Nazwa noszona przez francuskie okręty, m.in.:

 Le Triomphant (1934) – wielki niszczyciel typu Le Fantasque  z okresu II wojny światowej
 Le Triomphant (1994) – atomowy okręt podwodny